Slabinja kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Donja Slabinja, samhälle, Republika Srpska,

Kroatien 

 Slabinja (samhälle), Moslavina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar